PS1 steht für:

 P.S.1, ein Museum für zeitgenössische Kunst in New York, USA
 PlayStation (umgangssprachlich PlayStation 1, kurz PS1 genannt), eine Spielkonsole des Unternehmens Sony Interactive Entertainment
 1978 PS1, ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 Typ 1 der PostScript-Fontformate
 IBM PS/1, eine Produktreihe von Personal-Computern

ps1 bezeichnet:
 .ps1, Windows PowerShell Script-Dateien

PS1